eta – litera grecka
 ETA – organizacja walcząca o niezależność Baskonii
 Eta – album zespołu Varius Manx
 eta – rodzaj mezonu
 Spółdzielnia Pracy Elektroniki i Informatyki „Eta”